Packer Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Packer Lake (Kalifornien), See im Glenn County, Bundesstaat Kalifornien
 Packer Lake (Minnesota), See im Aitkin County, Bundesstaat Minnesota
 Packer Lake (Wyoming), Stausee im Goshen County, Bundesstaat Wyoming